Daan ist der Name folgender Personen:
 Daan (Vorname), niederländischer Vorname, Namensträger siehe dort
 Serge Daan (1940–2018), niederländischer Chronobiologe

Da’an steht für:

DAAN steht für:
 DAAN, belgische Band